Торфопроду́кт — станция Казанского направления Горьковской железной дороги.

Расположена в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Останавливаются электропоезда маршрута Черусти — Вековка. Пять пар в сутки, по данным на 2020 год. Станция имеет одну высокую островную платформу. Есть билетная касса и зал ожидания.

В Торфопродукте развивается действие рассказа Александра Солженицына «Матрёнин двор»: «Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!»

Примечания 

Станции Муромского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гусь-Хрустального района